Kevin Walker peut désigner :
 Kevin Walker (1958-), plus connu sous le surnom de Geordie Walker, guitariste américain de post-punk ;
 Kev Walker (1965-), dessinateur de comics britannique.

Fiction 
 Kevin Walker, un personnage de la série télévisée Brothers and Sisters